Nell Hopman e Harry Hopman hanno battuto in finale Margaret Wilson e John Bromwich 6-8, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Wilson /  John Bromwich (finale)
 Nell Hopman /  Harry Hopman (Campioni)

 Thelma Coyne /  Len Schwartz (primo turno)
 Nancye Wynne /  Colin Long (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1939